Six navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Hannibal d'après le leader carthaginois Hannibal Barca :
 le , un vaisseau de 50 canons de quatrième rang lancé en 1779 et capturé par les français en 1782 ;
 le , un sloop de 14 canons, acheté en 1782 et ayant fait naufrage en 1788 ;
 le , un vaisseau de 74 canons de troisième rang lancé en 1786, il fut capturé par les français le  lors de la bataille d'Algésiras ;
 le , un vaisseau de 74 canons de troisième rang lancé en 1810, retiré du service actif en 1825 et détruit en 1833 ;
 le , un vaisseau de 91 canons de deuxième rang lancé en 1854, il fut désarmé en 1874 et vendu en 1904 ;
 le HMS Hannibal (1896), un cuirassé de classe Majestic lancé en 1896.

Voir aussi 
 L'Annibal, vaisseau de 74 canons de la Marine royale française
 

Hannibal